

Accezioni comuni 
 Sesto – numero ordinale corrispondente al 6

Famiglie 
 Sesto – famiglia di orefici e intagliatori veneziani

Geografia 
Italia
 Sesto – comune italiano in provincia di Bolzano
 Sesto – frazione di Pianoro nella Città metropolitana di Bologna
 Sesto – frazione di San Martino in Strada in provincia di Lodi
 Sesto – torrente della provincia di Bolzano
 Sesto al Reghena – comune italiano in provincia di Pordenone
 Sesto Calende – comune italiano in provincia di Varese
 Sesto Campano – comune italiano in provincia di Isernia
 Sesto ed Uniti – comune italiano in provincia di Cremona
 Sesto Fiorentino – comune italiano nella città metropolitana di Firenze
 Sesto San Giovanni – comune italiano nella città metropolitana di Milano
 Sesto Imolese – frazione di Imola nella città metropolitana di Bologna
 Sesto Ulteriano – frazione di San Giuliano Milanese nella città metropolitana di Milano

Turchia
 Sesto – antica città dell'Ellesponto

Onomastica
 Sesto – nome proprio di persona maschile italiano

Personaggi fittizi 
 Sesto – Tsubaki Kasugano, personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki

Persone
Giovanna Sesto – cestista italiana

Altri progetti